Le Rosier de madame Husson peut désigner :

 Le Rosier de madame Husson, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1887 et qui donne son nom au recueil qui la contient ;
 Le Rosier de madame Husson, un film français de Dominique Bernard-Deschamps sorti en 1932 ;
 Le Rosier de madame Husson, un film français de Jean Boyer, remake du précédent, sorti en 1950 ;
 Le Rosier de madame Husson, un téléfilm français diffusé en 2008.